Agustín María Raimundo Fernando Longinos Muñoz y Borbón (Madrid, 15 de marzo de 1837 - Rueil-Malmaison, 15 de julio de 1855) fue el tercer hijo de la reina regente María Cristina de Borbón-Dos Sicilias y de su segundo esposo Agustín Fernando Muñoz y Sánchez. Fue el I duque de Tarancón grande de España, I vizconde de Rostrollano y efímero pretendiente a rey de Ecuador.

Biografía 
Su madre enviudó en 1833 del rey Fernando VII. El monarca la había nombrado en su testamento como Gobernadora del Reino, cargo en el que sería confirmada por las Cortes constituyentes en 1836 y por el que fue regente durante la minoría de edad de su hija, Isabel. El 28 de diciembre del mismo año en que quedó viuda, contrajo matrimonio morganático en secreto con un sargento de su guardia de corps, Agustín Fernando Muñoz y Sánchez. Esta relación no fue bien vista por la sociedad de la época.

Tras nacer sus dos hermanas mayores, María de los Desamparados y María de los Milagros, Agustín fue el primer varón de este segundo matrimonio de la Reina. Fue bautizado por el teniente de cura Martín Fernández Campillo el 30 de abril siguiente a su nacimiento, en la iglesia parroquial de San José, en Madrid, recibiendo los nombres de Agustín María Raimundo Fernando Longinos. Para mantener su identidad en secreto, en los documentos eclesiásticos se hizo constar como padres de la criatura a don Agustín de Rivas y su esposa, Baltazara Sánchez. El niño sería enviado a París inmediatamente, donde se reuniría con las otras dos hijas de la reina y el duque.

Su medio hermana Isabel fue coronada reina a los 13 años (1843), cuando él tenía seis y, poco tiempo después, el niño fue nombrado duque de Tarancón, conde de San Agustín y vizconde de Rostrollano. Estudió en Roma, al menos, hasta los 13 años de edad.

Pretendiente al trono ecuatoriano 
En 1846, fue pretendiente al trono monárquico ecuatoriano dentro de un proyecto presentado por el entonces presidente de dicho país, Juan José Flores, a María Cristina de Borbón. Este plan, de dos fases, consistía primero en declararlo príncipe de Ecuador, regentado por su madre y, después, restaurador de la monarquía en Perú y Bolivia, convirtiéndole en el primer monarca de un hipotético Reino Unido de Ecuador, Perú y Bolivia, con sede en la ciudad de Quito.

Esta intriga monárquica consta en numerosos documentos, especialmente diplomáticos, en los que se destaca el deseo de la reina María Cristina de colocar en tronos de América a los hijos de su segundo matrimonio. Cuando todo estaba organizado, los planes de Flores se vinieron abajo por la presión de los diplomáticos latinoamericanos acreditados en las cortes europeas.

Fallecimiento 

Con el exilio impuesto a su madre por las Cortes españolas primero, y por su propia hermana Isabel II después, Agustín se trasladó con ella a Francia, donde haría su vida en la localidad de Rueil-Malmaison, cercana a París, instalándose en el Château de Malmaison que anteriormente había pertenecido a la emperatriz Josefina. Murió en el mismo palacio el 15 de julio de 1855, a los 18 años, y fue sepultado en el cementerio de la localidad, donde su madre hizo levantar un mausoleo en memoria de los tres hijos que fallecieron antes que ella.

Condecoraciones 
 Gran Cruz de la Orden de San Gregorio Magno (Pontificia).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos

Véase también 
 Tentativa de reconquista española en Ecuador
 María Cristina de Borbón-Dos Sicilias
 Isabel II de España
 María Amparo Muñoz y Borbón

Duques de España
Vizcondes de España
Linaje Muñoz (casa de Riánsares)
Nobles de la Comunidad de Madrid
Tentativa de reconquista española en Ecuador
Caballeros grandes cruces de la Orden del Mérito bajo el título de San Luis
Nacidos en Madrid